

Carriera

Club
Ayala ha giocato con la maglia del Libertad, prima di passare agli argentini degli All Boys. Nel 2012, è stato in forza al General Caballero. L'anno seguente, è stato ingaggiato dai norvegesi del Nybergsund-Trysil.

Terminato il campionato 2014, è tornato in Paraguay per giocare nello Sportivo San Lorenzo. A luglio 2015 ha fatto ritorno in Norvegia, per militare ancora nelle file del Nybergsund-Trysil.

Nazionale
È stato tra i convocati del  per i campionati continentali e mondiali di categoria, entrambi disputatisi nel 2009.

Note

Collegamenti esterni